Conway (Arkansas)
Conway (Dél-Karolina)
Conway (Missouri)
Conway (New Hampshire)
Conway (Texas)
Conway (Washington)

Kapcsolódó szócikkek 
Conway Twitty
Conway törvénye